Il singolare dello Swiss Indoors Basel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Roger Federer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Juan Martín del Potro per 6-4, 65-7, 7-63.

Teste di serie

  Roger Federer (finale)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Richard Gasquet (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (primo turno)

  Andreas Seppi (primo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Florian Mayer (primo turno)
  Viktor Troicki (primo turno)

Wildcard

  Marco Chiudinelli (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu (semifinale)

  Henri Laaksonen (primo turno)

Qualificati

  Radek Štěpánek (primo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)

  Łukasz Kubot (secondo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)

Lucky Loser

  Victor Hănescu (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Swiss Indoors Open 2012
ATP World Tour 2012